Tenisowy turniej WTA Hansol Korea Open Tennis Championships 2009 odbył się w dniach 21 - 27 września w stolicy Korei Południowej Seulu na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawone

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Korei Południowej